Ариста:

 Ариста — первая династия правителей королевства Наварра.
 Ариста — претерпевшие редукцию концевые членики усиков короткоусых двукрылых (Brachycera).
 Ариста, или Ость — тонкий заострённый отросток на цветковой или колосковой чешуе у растений.

Персоналии 
 Ариста, Мариано (1802—1855) — мексиканский военный и политический деятель, президент Мексики в 1851—1853 годах

См. также 
 Arista (Ариста) — американский лейбл звукозаписи (Arista Records, Ари́ста Рекордз)
 Aristo (Аристо) — немецкий бренд, под которым выпускаются механические наручные часы.